

Cinema 
 Lili Marleen – film tedesco del 1981 diretto da Rainer Werner Fassbinder.

Musica 
 Lili Marleen – brano musicale tedesco, composto da Hans Leip e Norbert Schultze e interpretato per la prima volta da Lale Andersen nel 1938.
 Lili Marleen – singolo di Amanda Lear del 1978.
 Lili Marleen – singolo dei Baustelle del 2016.